A Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo é uma das instituições regionais da maçonaria no Brasil.

História

Ela foi fundada em 7 de novembro de 1970, pela Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, por meio da união das lojas "Independência" nº01, "Sete de Setembro" nº02 e "Salomão Ginsburg" nº03, sendo que, atualmente, é a maior potência maçônica no Espírito Santo, tanto em número de membros, quanto em lojas maçônicas. Sua sede está localizada na Avenida Joubert de Barros, 358 - bairro de Bento Ferreira, em Vitória, capital do Estado. A Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo está inserida no List of Lodges pelas Grandes Lojas Americanas, e, é filiada à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e à Confederação da Maçonaria Interamericana, além de ser uma das poucas Grandes Lojas brasileiras a obter o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra (UGLE).

Em 2018, será a anfitriã do maior congresso de maçons da América Latina, a "Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil", em sua quadragésima oitava edição e terceira ocasião que ocorrerá em solo capixaba.

Grão-Mestres que foram diretores

Waldemar Zveiter - Grão-Mestre de Honra - Fundador.
Aly Edmundo Poletti - 1970/1971.
Sebastião Rodrigues de Souza - 1971/1974.
Sebastião Rodrigues de Souza - 1974/1977.
Sebastião Rodrigues de Souza - 1977/1980.
Raulino Bonelly - 1980/1983.
Sebastião Rodrigues de Souza - 1983/1986.
Paulo Vieira Pinto - 1986/1989.
Paulo Vieira Pinto - 1989/1990 - (Presidiu a Assembleia da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil).
Demetre Andrikopoulou - 1990/1993.
Sergio Muniz Gianórdoli - 1993/1996.
José Américo Merlo - 1996/1999.
Raimundo Sala - 1999/2002.
Sergio Muniz Gianórdoli - 2002/2005.
Sergio Muniz Gianórdoli - 2005/2006 - (Presidiu a Assembléia da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil).
Sergio Muniz Gianórdoli - 2006/2009.
Aides Bertoldo da Silva - 2009/2012. 
Aides Bertoldo da Silva - 2012/2015.
Walter Alves Noronha - 2015-presente.

Ligações externas 

 

Espirito Santo
Religião no Espírito Santo (estado)
Organizações do Espírito Santo (estado)